Danmark debuterede ved de Paralympiske Lege ved de paralympiske lege 1968  i Tel Aviv med en delegation på otte konkurrenter, i svømning og bordtennis. Landet har deltaget i hver efterfølgende udgave af Sommer-PL, og i enhver udgave af Vinter-PL siden 1980.

Medaljetabeller

Sommer-PL

Vinter-PL

Se også 
Paralympiske Lege

Danmark ved OL

Referencer

Eksterne Henvisninger 
IPC Historical Results Archive - Denmark

Danmarks deltagelse i Paralympiske lege